Krasa oder Krása ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Krása (1899–1944), tschechisch-deutscher Komponist
 Minna Krasa (1876–1948), österreichische Pionierin der Arbeiterinnenbewegung 
 Nikolaus Krasa (* 1960), österreichischer römisch-katholischer Priester
 Otto Krasa (1890–1972), deutscher Lehrer und Prähistoriker
 Selma Krasa-Florian (1927–2014), österreichische Kunsthistorikerin, Kuratorin und Autorin

Siehe auch:
 Grasa